Tad Elliott (ur. 7 lutego 1988 w Durango) – amerykański biegacz narciarski, zawodnik klubu Ski and Snowboard Club Vail.

Kariera  
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Tad Elliott pojawił w marcu 2007 roku podczas mistrzostw świata juniorów w Tarvisio, gdzie w biegu na 10 km techniką dowolną zajął 64. miejsce. Dwa lata później wystartował na mistrzostwach świata młodzieżowców w Praz de Lys – Sommand, zajmując między innymi 21. miejsce w biegu na 15 km stylem dowolnym. Jeszcze dwukrotnie startował na imprezach tego cyklu, najlepszy wynik osiągając podczas rozgrywanych w 2011 roku mistrzostwach świata młodzieżowców w Otepää, gdzie na tym samym dystansie był dziewiętnasty. W Pucharze Świata zadebiutował 9 lutego 2011 roku w Drammen, zajmując 77. miejsce w biegu na 15 km techniką klasyczną. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył dziesięć miesięcy później - 10 grudnia 2011 roku w Davos, uplasował się na 27. pozycji na dystansie 30 km stylem dowolnym. W klasyfikacji generalnej sezonu 2010/2011 zajął ostatecznie 93. miejsce. W 2011 roku wystąpił również na mistrzostwach świata w Oslo, gdzie był czterdziesty w biegu na 50 km stylem dowolnym i czternasty w sztafecie. Podczas rozgrywanych dwa lata później mistrzostw świata w Val di Fiemme 
był dziesiąty w sztafecie, a rywalizację w biegu na 15 km stylem dowolnym zakończył na 34. miejscu. Startuje także w zawodach FIS Marathon Cup, w których raz stanął na podium: 27 lutego 2010 roku był drugi w amerykańskim maratonie American Birkenbeiner. W zawodach tych wyprzedził go jedynie Włoch Fabio Santus. W sezonie 2009/2010 zajął 22. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach chronologicznie 
Jak dotąd Elliott nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach

FIS Marathon Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2009/2010: 22.

Miejsca na podium

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Amerykańscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1988